João Jerônimo da Costa (Campina Grande, 15 de dezembro de 1923 — Campina Grande, 7 de setembro de 2018) foi um político brasileiro. Foi prefeito de Campina Grande em 1964.

Carreira política 
Em 15 de junho de 1964, por conta da cassação do mandato de Newton Vieira Rique, João Jerônimo foi nomeado prefeito municipal de Campina Grande pelo voto da Câmara Municipal.

Por decisão da Justiça foi afastado do cargo em 30 de novembro do mesmo ano, voltando à Presidência do Legislativo Municipal campinense e ao exercício do mandato de vereador até o término da Legislatura em 31 de janeiro de 1969. Também foi eleito prefeito do município de Lagoa Seca.

Morte 
Morreu em 7 de setembro de 2018, no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande, aos 94 anos de idade, de causas naturais, após estar internado devido a complicações de uma queda. Foi enterrado no dia seguinte, no Cemitério do Monte Santo.

Vereadores de Campina Grande
Prefeitos de Campina Grande
Naturais de Campina Grande
Políticos da Paraíba